IX
 Em numeração romana, o número 9 (Unicode: "Ⅸ", 0x2168; "ⅸ", 0x2178)
Ix
 Ix (mitologia) - deus-jaguar maia que suportava a parte ocidental do firmamento
 Ix (planeta) - planeta fictício no livro Dune, de Frank Herbert

Desambiguações de siglas
0009